Hjuksebø eller Hjuksevelta (gammalnorsk: Hiuxwbö), är en tätort i Notoddens kommun i Telemark fylke i Norge med 337 invånare (januari 2009). Hjuksebø ligger mellan Notodden och Bø, på östsidan av Heddalsvatnet cirka sju kilometer söder om Notodden centrum och 18 kilometer nordöst om Akkerhaugen.

Viktiga institutioner i Hjuksebø är bland annat Eek Transport, Hjukse sag og høvleri, Hjuksebø skole og barnehage och naturområdet vid Heddalsvatnet.

Järnvägsbron som går 60 meter över floden Hjukseåi var en gång Skandinaviens högsta. Sörlandsbanan går genom Hjuksebø men stannar inte längre vid stationen.

Se även 
 Hjuksebø-olyckan

Orter i Telemark fylke
Notoddens kommun

no:Hjuksebø